Alberone ima više značenja:
 Alberone, Ferrara
 Alberone, Mantua
 Alberone, Pavia
 Alberone, Rovigo
 Alberone, Treviso